Jacques Herbillon ist der Name folgender Personen:

* Jacques Herbillon (Boxer) (1928–2011), französischer Boxer
 Jacques Herbillon (Sänger) (1936–2003), französischer Sänger (Bariton)